Vito Casetti, właściwie Witold Henryk Casetti (ur. 18 czerwca 1969 we Florencji) – dziennikarz TVN, uczestnik reality show Wyprawa Robinson.

Życiorys

Wczesne lata 
Urodził się i wychował we Włoszech. Jego matka jest Polką, ojciec natomiast Włochem. Po ojcu odziedziczył zdolności muzyczne. Od 16 roku życia pracował jako DJ w klubach w Toskanii.

Kariera 
W 1995 roku zaczął pracę w sektorze finansowym. Zajmował się pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami. Do Polski trafił cztery lata później jako przedstawiciel filii szwajcarskiego holdingu Star Service International, w którym pracował.

Karierę medialną rozpoczął, biorąc udział w telewizyjnym talk show Europa da się lubić (TVP2). Dzięki temu programowi uzyskał dużą popularność. Został konferansjerem. Po udanym debiucie telewizyjnym został zaangażowany jako jeden z uczestników do reality show Wyprawa Robinson.

Później prowadził interaktywny teleturniej Garito (TVN 7). Obecnie jest reporterem programu Dzień dobry TVN (TVN) oraz występuje w programie Dookoła Sportu, który jest emitowany na kanale telewizyjnym nSport. Od 2008 roku prowadzi w TVN Turbo program Hedonista.

Telewizja: programy
 Europa da się lubić (TVP2) – gościnnie w programie
 Wyprawa Robinson (TVN) – uczestnik reality show
 Ciao Darwin - uczestnik
 Garito (TVN 7) – prowadzący teleturniej
 Dzień dobry TVN – reporter w programie
 Hedonista (TVN Turbo) – prowadzący program

Osobowości telewizyjne związane z TVN
Osobowości telewizyjne związane z TVP
Uczestnicy programów typu reality show
Urodzeni w 1969
Włoscy dziennikarze
Ludzie urodzeni we Florencji